BMJ steht als Abkürzung für:

 The BMJ, medizinische Fachzeitschrift (ehemals British Medical Journal)
 Bundesministerium der Justiz, ein Ministerium der Bundesrepublik Deutschland
 Bundesministerium für Justiz, ein Ministerium der Republik Österreich

BMJ